

Astronomia
 Cratere Akutagawa – cratere sulla superficie di Mercurio

Letteratura
 Premio Akutagawa – premio letterario giapponese

Persone
 Hiroshi Akutagawa – attore giapponese
 Ryūnosuke Akutagawa – scrittore e poeta giapponese
 Yasushi Akutagawa – compositore e direttore d'orchestra giapponese